La maison de Hohenzollern est une famille royale européenne,
La maison de Hohenzollern-Sigmaringen est une branche cadette de cette maison.
La principauté de Hohenzollern-Hechingen est un ancien État allemand de 1512 à 1849.
La principauté de Hohenzollern-Sigmaringen est un ancien État allemand de 1575 à 1849.
Le comté de Hohenzollern-Haigerloch est un ancien État allemand de 1575 à 1767.
La province de Hohenzollern est une province de la Prusse de 1850 à 1945.
Le Wurtemberg-Hohenzollern est un ancien land de la République fédérale d'Allemagne de 1946 à 1952.
Le château de Hohenzollern, un château allemand dans la Souabe.
Le SMY Hohenzollern est le nom de trois navires de Guillaume II, empereur d'Allemagne,
La série de timbres-poste SMY Hohenzollern, en usage dans les colonies allemandes à partir de 1901 qui représente le Hohenzollern II.
La Lokomotivfabrik Hohenzollern, une entreprise industrielle allemande ayant existé de 1872 à 1929